Gallo kan syfta på:
 Gallo (språk), romanskt språk som talas i Bretagne.
 E&J Gallo Winery, amerikanskt vinhus.

Personer 
 Ernest Gallo, amerikansk vinmakare
 Max Gallo
 Michaela Gallo
 Nicolò Gallo, italiensk politiker
 Nunzio Gallo
 Robert Gallo
 Vincent Gallo, amerikansk skådespelare, regissör och musiker

Geografi

Mexiko 

 El Gallo (ort i Mexiko, San Luis Potosí, Vanegas), 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Efternamn